Анимас () — река в США на юго-западе штата Колорадо и северо-западе штата Нью-Мексико. Правый приток реки Сан-Хуан, которая в свою очередь является притоком реки Колорадо. Длина составляет около 203 км.

Анимас берёт начало в районе горного хребта Сан-Хуан, как слияние верховий Уэст-Форк и Норт-Форк вблизи города-призрака Анимас-Форкс. Течёт на юг через город-призрак Эврика и город Сильвертон, где река входит в каньон. Далее протекает через городок Дуранго, пересекает границу с Нью-Мексико, протекает через город Ацтек и впадает в реку Сан-Хуан в городе Фармингтон.

Единственным крупным притоком является река Флорида. Анимас является популярным местом рыбалки.

В начале августа 2015 года произошла экологическая катастрофа, когда сотрудники Агентства по охране окружающей среды США случайно слили в реку более четырёх миллионов литров токсичных веществ во время работ по очистке золотодобывающей шахты.

См. также 
 Список рек Колорадо

Примечания 

Реки Колорадо
Реки Нью-Мексико
Притоки Сан-Хуана (приток Колорадо)
Ла-Плата (округ)
Сан-Хуан (округ, Колорадо)
География округа Сан-Хуан (Нью-Мексико)